Aktionszentrum ist:

 ein meteorologischer Begriff, siehe Aktionszentrum (Meteorologie)
 eine kulturelle oder pädagogische Einrichtung, siehe Aktionszentrum (Kultur)
 das Aktionszentrum des Menschen, ruach, in der Exegese des Alten Testaments